Хадровци могу да буду:

 Хадровци (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Хадровци (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Хадровци (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Хадровци (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ